The 13th Floor oder 13th Floor steht für:

 The 13th Floor (Album), Album von Sirenia (2009)
 The 13th Floor – Bist du was du denkst?, deutsch-amerikanischer Film von Josef Rusnak (1999)
 The 13th Floor Elevators, US-amerikanische Band
 The 13th Floor, früherer Name der Band The Grass Roots 
 13th Floor, Alternativtitel von Lantai 13, indonesischer Film von Helfi C. H. Kardit (2007)